GLQ est un sigle qui peut désigner :
 Grande Loge du Québec, la plus ancienne obédience maçonnique du Québec, au Canada ;
 GLQ (où GLQ signifie gay, lesbian, queer), une revue savante, évaluée par des pairs et publiée par Duke University Press qui offre des perspectives queer sur toutes les questions touchant le sexe et la sexualité.